

Geografia 

 Torrejón de Ardoz – comune della provincia di Madrid
 Torrejón de Velasco – comune della provincia di Madrid
 Torrejón de la Calzada – comune della provincia di Madrid
 Torrejón del Rey – comune della provincia di Guadalajara
 Torrejón el Rubio – comune della provincia di Cáceres

Persone 
 Marc Torrejón – calciatore spagnolo
 Marta Torrejón  – calciatrice spagnola